En idioma inglés, Ghost significa "fantasma", o sea, espíritu de persona ya fallecida, y puede hacer referencia a:

Literatura e historietas 
 Ghost Rider, un personaje del cómic estadounidense publicado por Marvel Comics y creado por Gary Friedrich y Mike Ploog en 1972.
 Ghost World o Mundo Fantasma, una historieta de Daniel Clowes.
 Ghost in the Shell, un manga de Masamune Shirow.
 The Ghost, una novela de Robert Harris, que comenzó su difusión en el año 2007, e inspirada en el film The Ghost Writer de Roman Polanski.
 Ghost, una super-heroína de un cómic creado por Eric Luke y Adam Hughes en 1993 para Dark Horse Comics.
 Ghost, antología de historias sobrenaturales de DC Comics.
 The Ghost, un super-héroe de Nedor Comics.

Cine y televisión 
 Ghost, película estadounidense de 1990 realizada por Jerry Zucker.
 Ghosts, un corto metraje estadounidense realizado por Stan Winston en 1996, con Michael Jackson.
 Ghost World, un film de Terry Zwigoff adaptado del dibujo animado epónimo (2001).
 Ghost in the shell : Stand Alone Complex, serie de animación de Kenji Kamiyama producida por Production I.G en 2002-2003.
 Ghost Hound, un anime del estudio Production I.G según una idea de Masamune Shirow.
 The Ghost Writer, una película de Roman Polanski del año 2010, adaptada de la novela de Robert Harris titulada The Ghost.

Música 
 «Ghost», un sencillo promocional de Erasure del año 1994.
 «Ghosts», un sencillo de Michael Jackson del año 1997.
 Ghosts I-IV, un álbum de estudio de Nine Inch Nails del año 2008.
 Ghost, un grupo de heavy metal sueco cuyo primer álbum, Opus Eponymous, salió en 2011.
 Ghosts, un álbum del grupo inglés The Strawbs.
 «Ghost», un sencillo de Ella Henderson del año 2014.
 «Ghost», un sencillo de Jamie-Lee Kriewitz del año 2015.

Informática y videojuegos 
 Ghost, programa para la clonación de discos.
 Ghostscript, programa intérprete por excelencia de documentos en formato PS (y también PDF).
 Ghosts'n Goblins (Fantasmas y duendes), un videojuego de plataformas surgido en 1985.
 Starcraft: Ghost, un videojuego de disparos en tercera persona desarrollado por Blizzard Entertainment.

 Call of Duty: Ghosts, videojuego de Infinity Ward.